Југовац може бити:

 Југовац (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Топлички округ, Република Србија
 Југовац (Жакање), насеље у општини Жакање, Карловачка жупанија, Република Хрватска